François Pauwels (burgemeester) (1754-1828), burgemeester van Assebroek
 François Pauwels (advocaat-schrijver) (1888-1966), schrijver en advocaat